Orzeszkowie herbu Korab – polski ród szlachecki
 Orzeszkowie herbu Pobóg – polski ród szlachecki